Министър-председател на Прусия () или Премиер-министър на Прусия е най-високата длъжност в изпълнителната власт на Кралство Прусия, след 1702 г. до средата на май 1945 г.

Министри (1702 – 1848)

Министър-председатели

Вижте също 
 Пруски владетели

Външни препратки 
  Списък на пруски министър-председатели

 
Списъци на заемали длъжности